Pintér Tibor (1954–2017) tanár, költő, festő
Pintér Tibor (1960) költő, író
Pintér Tibor (1974) színész